Kirchheim ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kirchheim (1882–1973), deutscher Offizier
 Jennifer Kirchheim (* 1990), deutsche Sängerin 
 Johannes Kellner von Kirchheim (um 1415–1470), deutscher Arzt
 Reiner Kirchheim (* 1943), deutscher Physiker

Kirchheim ist der Name folgender Orte

in Deutschland:

Baden-Württemberg
 Kirchheim unter Teck, Stadt im Landkreis Esslingen
 Kirchheim am Neckar, Gemeinde im Landkreis Ludwigsburg
 Kirchheim am Ries, Gemeinde im Ostalbkreis
 Kirchheim (Heidelberg), Stadtteil von Heidelberg

Bayern
 Kirchheim bei München, Gemeinde im Landkreis München
 Kirchheim in Schwaben, Markt im Landkreis Unterallgäu
 Kirchheim (Tittmoning), Ortsteil von Tittmoning, Landkreis Traunstein
 Kirchheim (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Würzburg
 Kirchheim (Wüstung), Ortswüstung auf den Gemarkungen von Markt Einersheim und Possenheim, Landkreis Kitzingen

Hessen
 Kirchheim (Hessen), Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Nordrhein-Westfalen
 Kirchheim (Euskirchen), Stadtteil von Euskirchen 

Rheinland-Pfalz
 Kirchheim an der Weinstraße, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim 

Thüringen
 Kirchheim (Amt Wachsenburg), Ortsteil der Gemeinde Amt Wachsenburg im Ilm-Kreis 

in anderen Staaten:
 Kirchheim im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Kirchheim (Bas-Rhin), Kommune im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Kirchheim, früherer Name von Cerkno, Region Goriška, Slowenien
 Kirchheim, früherer Name von Haigslea, Ort in Queensland, Australien

Kirchheim ist der Name folgender Bahnstationen:
 

Schloss Kirchheim ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Kirchheim (Teck) in Kirchheim unter Teck, Baden-Württemberg
 Schloss Kirchheim in Schwaben, Bayern

Siehe auch:
 Kirchhain, Stadt im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Kirchheimbolanden, Stadt im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz